Александр Старков:
 Старков, Александр Михайлович (1922—1999) — гвардии сержант Советской армии, полный кавалер ордена Славы.
 Старков, Александр Петрович (род. 1955) — советский футболист, латвийский футбольный тренер.